Fickeisen (eine Bezeichnung für das Bügeleisen) ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Fickeisen (1897–1969), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Fickeisen (1879–1963), deutscher Ruderer
 Rudolf Fickeisen (1885–1944), deutscher Ruderer